

События 
 62-е Олимпийские игры. Первая победа Милона в состязании мужчин.
 Ок. 532 — Поликрат — тиран Самоса. Пифагор уезжает в Италию.

Китай 
 10-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Весной в Цзинь наблюдали звезду в созвездии Унюй. В 10 луне (по «Ши цзи») умер цзиньский гун.
 В 4 луне, согласно «Ши цзи», в Лу произошло солнечное затмение (не упомянуто в «Чуньцю»). По современным данным , это указание ошибочно: в 532 году до н. э. на территории Китая не могло наблюдаться солнечных затмений.
 В Ци главы кланов Луань и Гао в пьяном виде оскорбили глав кланов Чэнь и Бао, которые начали с ними войну, а Луань и Гао были разбиты и бежали в Лу, Чэнь и Бао поделили их имущество, но по совету Янь-цзы отдали его князю, а тот поделил его между своими родственниками. Тогда Чэнь вызвал из Лу изгнанников из клана Цзы и оделил их землёй.
 Летом циский сановник Луань Ши бежал в Лу.
 В 7 луне луские полководцы Цзисунь И-жу, Шу-гун и Чжунсунь Цяо воевали с Цзюй. Цзи Пин-цзы захватил город Гэн (по «Цзо чжуань»).
 В 7 луне, в день у-цзы умер князь Цзинь Пин-гун (Бяо), ему наследовал сын И (Чжао-гун, эра правления 531—526).
 чжэнский Цзы-чань рассуждал о том, что по нормам нужно поднести по случаю смерти цзиньского князя 100 колесниц, но это весьма накладно.
 В 9 луне луский посол Шусунь Шэ отправился в Цзинь для участия в похоронах цзиньского князя.
 В 12 луне, в день цзя-цзы умер князь Сун Пин-гун (Чэн), ему наследовал сын Цзо (Юань-гун, эра правления 531—517).

См. также

Примечания